Drug Enforcement Administration
Di-ethanolamine
Diplôme d'études approfondies, een Franse wetenschappelijke titel
Diploma de Estudios Avanzados, een Spaanse wetenschappelijke titel
DEA (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1990-1991
DEA AG, een Duits olie-en gasbedrijf